Список альбомов № 1 в США в 2003 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2003 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 

 6 недель был № 1 альбом Get Rich or Die Tryin’ рэпера 50 Cent.
 По 4 недели на первом месте Billboard 200 пробыл дебютный альбом Come Away with Me джазовой певицы индусского происхождения Норы Джонс. Альбом Come Away With Me был реализован тиражом свыше 20 млн экземпляров и побил все рекорды, получив пять премий «Грэмми», в том числе в таких престижных номинациях, как «альбом года», «запись года» и «открытие года». Также 4 недели был № 1 и саундтрек фильма «».
 3 недели лидировал диск «Speakerboxxx/The Love Below» группы OutKast.

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 
 2003 год в музыке

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2003 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2003 года